Homefront oder Home Front (engl. für Heimatfront) bezeichnet:

 Homefront (Computerspiel), Ego-Shooter-Computerspiel von KAOS Studios aus dem Jahr 2011
 Homefront: Stimme der Freiheit, offizieller Roman zum Computerspiel von John Milius und Raymond Benson aus dem Jahr 2011
 Home Front (Roman), Roman von Patti Davis aus dem Jahr 1986
 Ein amerikanischer Traum (Fernsehserie) den Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie aus den Jahren 1991 bis 1993
 Homefront (Fernsehserie), britische Fernsehserie der BBC
 Homefront (Film), US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2013